Een overzicht van voormalige Tweede Kamerleden voor de Christelijk-Historische Kiezersbond.

Tweede Kamer
Christelijk-Historische Kiezersbond